Afrique du Nord byzantine peut faire référence à :
 Égypte byzantine ;
 Exarchat de Carthage.